Bartram kan som auktorsförkortning betyda:

 Edwin Bunting Bartram
 John Bartram
 William Bartram

Robotskapade auktorsförkortningar